Marlborough har flere betydninger

Personer 
 Hertug af Marlborough
 John Churchill, 1. hertug af Marlborough

Stednavne

Storbritannien 
 Marlborough, Wiltshire

Australien 
 Marlborough, Queensland

New Zealand 
 Marlborough, New Zealand

USA 
 Marlborough, Connecticut
 Marlborough, Massachusetts
 Marlborough, Missouri
 Marlborough, New Hampshire
 Marlborough, New York

Se også 
 Malborough
 Marlboro (flertydig)